Gamla teatern kan avse:

 Gamla teatern – ett annat namn för Örebro Teater
 Gamla teatern, Vadstena – en teater i Vadstena
 Gamla teatern, Ronneby – en teater i Ronneby
 Gamla teatern, Östersund – ett hotell i Östersund